Мольнар або Молнар — угорське прізвище:

 Дьордь Мольнар (1901—1977) — угорський футболіст, нападник. Семиразовий чемпіон Угорщини.
 Іштван Молнар (1855—?) — угорський журналіст.
 Лариса Мольнар (1928) — українська письменниця, перекладач.
 Михайло Мольнар (1930) — чеський і словацький літературознавець, україніст.
 Роберт Молнар (1991) — український футболіст, півзахисник.
 Тамаш Молнар (1975) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Ференц Мольнар
 Ференц Мольнар (1878—1952) — угорський письменник і драматург.
 Ференц Мольнар (1885—1954) — угорський футболіст і тренер, гравець збірної Угорщини.
 Ференц Мольнар (1891-?) — угорський футболіст і тренер.
 Ференц Мольнар (?-?) — угорський футболіст, володар кубка Угорщини.
 Ференц Мольнар (1904-?) — угорський легкоатлет. Учасник Олімпійських ігор 1928 року у потрійному стрибку.
 Янош Мольнар (1931—2000) — угорський футболіст, нападник.

угорські прізвища